Straußberg heißen folgende geographische Objekte:

 Straußberg (Sondershausen), Ortsteil der Kreisstadt Sondershausen im Kyffhäuserkreis, Thüringen

 Straußberg (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Burg Straußberg, in Straußberg, Thüringen
 Hoher Straußberg, 1933 m, Gipfel der Ammergauer Alpen

Siehe auch:
 Strausberg
 Strousberg